

Belgique 
 Place de l'Amitié, à Bruxelles

France 
 Place de l'Amitié, à Drancy

Suisse 
 Place de l'Amitié, à Yverdon-les-Bains

Voir aussi 
 

Amitié Place